Guillaume Lacroix est un nom notamment porté par :
 Guillaume Lacroix (1834-1901), homme politique français, député du Loiret ;
 Guillaume Lacroix (né en 1976), homme politique français, président du Parti radical de gauche ;
 Guillaume Lacroix, producteur de télévision français.